Yala steht für:

 Yala, Stadt in der Provinz Yala, Thailand
 Yala (Provinz), Thailand
 Yala (Jujuy),  Ort im Departamento Doctor Manuel Belgrano in der argentinischen Provinz Jujuy
 Yala (Kangding), Gemeinde im Kreis Kangding in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yala-Nationalpark in Sri Lanka